Михалик — фамилия. Известные носители:
 Михалик, Арт (1930—2021) — игрок в американский футбол.
 Михалик, Казимеж (род. 1933) — польский виолончелист.
 Михалик, Лукаш (род. 1997) — словацкий футболист, полузащитник.
 Михалик, Любомир (род. 1983) — словацкий футболист.
 Михалик, Моника (род. 1980) — польская спортсменка, борец вольного стиля, призёр Олимпийских игр 2016.
 Михалик, Петер (род. 1990) — словацкий шахматист, гроссмейстер (2011).
 Михалик, Тарас Владимирович (род. 1983) — украинский футболист.
 Михалик, Энико (род. 1987) — венгерская фотомодель.
 Михалик, Ян (1948—2022) — польский борец классического стиля.
 Михалик, Ярослав (род. 1994) — словацкий футболист.

См. также